Fidschi war von 1874 bis 1970 eine britische Kolonie und von 1970 bis 1987 ein unabhängiges Commonwealth Realm im Commonwealth of Nations. Während dieser Zeit war der britische Monarch das Staatsoberhaupt, aber in der Praxis wurden seine Funktionen vor der Unabhängigkeit am 10. Oktober 1970 durch den Gouverneur ausgeübt und durch den General-Gouverneur vor der Ausrufung der Republik am 7. Oktober 1987.

Liste der Gouverneure

Weblinks 

 Governors of Fiji

Fidschi
!Liste